Анри Дювернуа (, настоящее имя ) —  французский писатель, драматург, сценарист. Родился в Париже 4 марта 1875 г. Умер там же 30 января 1937 г.

Биография

Некоторые произведения 

 Опера
 1930 : Virginie
 1934 : Toi, c'est moi
 1934 : Les Sœurs Hortensia
 1936 : La Poule

Романы 
 1914 : Faubourg Montmartre
 1922 : La Fugue
 1923 : Le Roman des quatre, написано совместно с  Paul Bourget, Pierre Benoit et Gérard d'Houville.
 1926 : Morte la bête
 1927 : Maxime
 1929 : Faubourg Montmartre, Le Livre de Demain,  Arthème Fayard & Cie Editeurs Paris, septembre 1929, illustré de 28 bois originaux de LE MEILLEUR
 1936 : L’homme qui s’est retrouvé, rééd. Éditions de l'Arbre vengeur, 2009
 1941 : Les Soeurs Hortensias, Le Livre de Demain, Arthème Fayard, Paris 1941, illustré de 31 bois originaux de R. BEN SUSSAN

Театр
 1921 : La Dame de bronze et le monsieur de cristal
 1923 : Seul
 1924 : Après l'amour de Pierre Wolff et Henri Duvernois, Théâtre du Vaudeville
 1924 : Le Geste de Maurice Donnay et Henri Duvernois, Théâtre de la Renaissance
 1925 : Chabichou
 1927 : Devant la porte
 1928 : Le Haricot vert
 1930 : Cœur, Théâtre des Nouveautés
 1931 : L'Opération

Издания на русском языке 
 Анри Дювернуа. Сын мужа и сын жены — Петербург: Полярная Звезда, 1923. — 96 с.

Ссылки 
  
 Тексты : La Mort de Prosper Boudonneau, Hirondelle (1927).  

Французские писатели XX века
Французские драматурги
Похороненные на кладбище Пер-Лашез